Veyrier est un nom propre français qui peut faire réfêrence à :

Toponyme 

 Veyrier, commune suisse du canton de Genève
 Veyrier-du-Lac commune française de la Haute-Savoie

Patronyme 

 Christophe Veyrier (1637-1689), sculpteur français provençal, élève de Pierre Puget.
 Yves Veyrier (1958-), ingénieur et syndicaliste français.

Patronyme français